Rogers steht für:
 
 Rogers (Familienname), ein englischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rogers (Band), deutsche Band
 Rogers Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Rogers & Hanford Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Strong & Rogers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Rogers steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rogers (Alabama)
 Rogers (Arkansas)
 Rogers (Connecticut)
 Rogers (Georgia)
 Rogers (Indiana)
 Rogers (Iowa)
 Rogers (Kansas)
 Rogers (Kentucky)
 Rogers (Louisiana)
 Rogers (Minnesota)
 Rogers (Montana)
 Rogers (Nebraska)
 Rogers (New Mexico)
 Rogers (New York)
 Rogers (North Dakota)
 Rogers (Ohio)
 Rogers (Oklahoma)
 Rogers (Tennessee)
 Rogers (Texas)
 Rogers (Virginia)
 Rogers Gap, Kentucky
 Rogers Haven, Delaware
 Rogers Heights, Maryland
 Rogers Hill, Texas
 Rogers Location, Michigan
 Rogers Manor, Delaware
 Rogers Mesa, Colorado
 Rogers Springs, Tennessee
 Rogers Stop, Pennsylvania

in Antarktika:
 Rogers-Gletscher, Gletscher im Prinzessin-Elisabeth-Land
 Rogers Spur, Felssporn im Marie-Byrd-Land
 Rogerstoppane, Gebirgsgruppe im Königin-Maud-Land

Sonstige:
 Rogers Dry Lake, Salztonebene in der Mojave-Wüste, USA
 Rogers Head, Landspitze auf Heard, Indischer Ozean
 Rogers Pass,  Gebirgspass in den Selkirk Mountains, British Columbia, Kanada

Siehe auch:
 Rogers Peak
 Mount Rogers
 Rogers Communications, kanadisches Telekommunikationsunternehmen
 Rogers-Plan, Friedensvorschlag zur Beendigung des Kriegszustandes im Nahostkonflikt
 Rodgers, Familienname